Пролив Кеннеди (, ) — пролив в Северном Ледовитом океане, который разделяет острова Гренландия и Элсмир (самый северный остров Канады).

Название 

Название проливу дал Илайша Кейн в 1854 году во время своей второй арктической экспедиции, в ходе которой Кейн намеревался найти следы пропавшей экспедиции Джона Франклина. Однако доподлинно неизвестно, в чью честь был назван пролив. По одной версии, пролив получил имя в честь путешественника Уильяма Кеннеди — исследователя Арктики, с которым Кейн был знаком некоторое время и который также участвовал в поисках экспедиции Франклина. По другой версии, распространённой среди историков, пролив получил имя в честь министра военно-морских сил США Джона Педлтона Кеннеди (занимал пост в 1852—1853 годах), благодаря которому и состоялась вторая экспедиция Кейна.

География 
Пролив Кеннеди является частью пролива Нэрса, соединяя заливы Кейна и Холла и в составе их системы соединяя море Линкольна с морем Баффина. На юге пролив начинается у мысов Лоуренса и Джексона, соединение с заливом Холла происходит в точке рядом с мысами Бэйрда и . Длина пролива составляет около 130 км, ширина — от 24 до 32 км, средняя глубина — от 180 до 340 м.

В проливе находится остров остров Ганса, на который предъявляют территориальные претензии Канада и Дания. Остров находится почти в самом центре водораздела между Канадой и Данией, но на 1 км ближе к побережью Гренландии. Также в проливе находятся острова Франклин и , территориально принадлежащие Гренландии (Дании), и , расположенный у , к северо-востоку от мыса Брайан.

Примечания

Литература 
 National Geospatial-Intelligence Agency, Sailing Directions Enroute: Pub 181 Greenland and Iceland (Enroute), 2002.
 Dewing, Keith, J Harrison, Brian Pratt, and Ulrich Mayr. 2004. «A Probable Late Neoproterozoic Age for the Kennedy Channel and Ella Bay Formations, Northeastern Ellesmere Island and Its Implications for Passive Margin History of the Canadian Arctic». Canadian Journal of Earth Sciences. 41: 1013—1025.
 Kerr, J. William. Kennedy Channel and Lady Franklin Bay, District of Franklin. 1973.
 Long, Darrel Graham Francis. Kennedy Channel Formation Key to the Early History of the Franklinian Continental Margin, Central Eastern Ellesmere Island, Arctic Canada : Supplementary Unpublished Data. Canadian journal of earth sciences, v. 26, pp. 1147—1159, suppl. mat. 1989.

Проливы Северного Ледовитого океана
Проливы Гренландии
Проливы Нунавута